

Notes et références 

RER E